Суботовський Григорій Степанович — сотник Армії УНР, один з керівників антибільшовицького повстання в Зазим'ї у травні 1920 року.
 Павло Суботовський — ректор Смоленської духовної семінарії, єпископ Слобідськоукраїнський і Харківський, архієпископ Астраханський і Кавказький.
Прізвища